Geumgok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Geumgok-dong, Suwon, stadsdel i Suwon, Gyeonggi, 
 Geumgok-dong, Namyangju, stadsdel i Namyangju, Gyeonggi, 
 Geumgok-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Geumgok-dong, Busan, stadsdel i Busan,